Международный аэропорт имени Карлоса Мартинеса де Пинильоса  (, также известен под именем аэропорт Трухильо) — аэропорт, расположенный в северной части Перу в одиннадцати километрах от центра города Трухильо.

История 
11 января 1965 аэропорт был назван именем перуанского лётчика - капитана Карлоса Мартинеса де Пинильоса.

Характеристики 
Аэропорт способен принимать самолёты Boeing 737-100 и другие классом ниже.

PCN взлётно-посадочной полосы 48/F/B/X/T.

Авиакомпании и направления 
Летом 2018 года авиакомпания Movil Air объявила продажу билетов на рейсы в Чачапояс.

Весной 2019 года авиакомпания Sky Airline Peru планировала начать полёты на новых самолётах Airbus A320neo на внутренних рейсах в Перу, в том числе и через аэропорт Трухильо.

Статистика

Примечания

Ссылки 
  
  

Аэропорты Перу